Der Speerwurf der Männer bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin wurde am 6. August 1936 im Olympiastadion Berlin ausgetragen. 29 Athleten nahmen teil. 

Olympiasieger wurde der Deutsche Gerhard Stöck. Er gewann vor den beiden Finnen Yrjö Nikkanen und Kalervo Toivonen.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende olympische Rekord wurde bei diesen Spielen nicht erreicht. Olympiasieger Gerhard Stöck verfehlte diesen Rekord mit seinem weitesten Wurf um 87 Zentimeter.

Durchführung des Wettbewerbs 
Die Athleten begannen mit einer Qualifikationsrunde. Siebzehn Wettbewerber – hellblau unterlegt – erreichten die für die Vorkampfteilnahme notwendige Qualifikationsweite von 60,00 Metern. Im Vorkampf hatte jeder Teilnehmer drei Versuche. Die besten sechs Athleten – wiederum hellblau unterlegt – qualifizierten sich dann für weitere drei Versuche im Finale. Dabei ging das Resultat des Halbfinales mit in das Endresultat ein. Alle Teilwettkämpfe wurden am 6. August ausgetragen.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation  
6. August 1936, 10:30 Uhr
Wetterbedingungen: bedeckt, 16°C, Rückenwind bei ca. 2,4 m/s

Vorkampf 

6. August 1936, 15:15 Uhr
Wetterbedingungen: aufklarend, 18°C, Rückenwind von ca. 1,9 m/s

Anmerkung:Von den Werfern, die sich nicht für das Finale qualifizieren konnten, sind nur die Bestweiten bekannt.

Finale 

6. August 1936, im Anschluss an den Vorkampf
Wetterbedingungen: aufklarend, 18°C, Rückenwind von ca. 1,9 m/s

Anmerkung:Im Finale wurde Weiten, die eindeutig erkennbar unter der vorherigen Bestweite des Werfers lagen, nicht exakt vermessen, sondern nur geschätzt.

Die Weltrangliste von 1936 führte der Finne Matti Järvinen mit seiner Weltrekordweite von 77,23 m mit deutlichem Vorsprung an. Dahinter lagen Werfer aus Finnland, Deutschland, Polen und Schweden mit knappen Abständen untereinander. Järvinen, auch Olympiasieger von 1932 war wegen einer Rückenverletzung nicht in der Verfassung für ganz große Weiten und landete schließlich auf Platz fünf. Der Weltranglistenzweite Yrjö Nikkanen übertraf im zweiten Durchgang als erster die 70-Meter-Marke, was auch seinem Landsmann Kalervo Toivonen im fünften Versuch gelang. Doch Gerhard Stöck, der im Kugelstoßen bereits die Bronzemedaille gewonnen hatte, erwischte ebenfalls in Durchgang fünf einen guten Wind und nutzte die Bedingungen zu einem Wurf auf 71,84 m. Er schätzte die Windbedingungen richtig ein und  warf den Speer flach ab, was ihm als Weltranglistendritten den Olympiasieg vor den beiden Finnen einbrachte.

Gerhard Stöck errang den ersten deutschen Olympiasieg und zugleich den ersten Medaillengewinn für Deutschland im Speerwurf.

Video 
 1936, Javelin, Men, Olympic Games, Berlin, youtube.com, abgerufen am 17. Juli 2021
 Germany 1936, Berlin XI.Olympic Summer Games - Olympische Sommerspiele (Athletics Wurfübungen), Bereich 1:10 min bis 2:02 min, youtube.com, abgerufen am 17. Juli 2021

Literatur 
 Ekkehard zur Megede, Die Geschichte der olympischen Leichtathletik, Band 1: 1896–1936, Verlag Bartels & Wernitz KG, Berlin, 2. Auflage 1970, S. 298f

Weblinks 
 Athletics at the 1936 Berlin Summer Games: Men's javelin throw, web.archive.org, sports-reference.com, abgerufen am 21. September 2017
 Berlin 1936 Athletics, javelin throw men, Seite des IOC, olympics.com, abgerufen am 17. Juli 2021
 Olympedia, 1936 Summer Olympics, Athletics Javelin Throw, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 17. Juli 2021
 The XIth Olympic Games Berlin 1936, S. 673 bis 675, digital.la84.org, englisch (PDF; 60.845 KB), abgerufen am 17. Juli 2021

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1936